Китайский топоним:

 Юньян (Чунцин) (云阳) — уезд города центрального подчинения Чунцин
 Юньян (Шиянь) (郧阳) — район городского округа Шиянь провинции Хубэй